Il singolare del Lipton Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Steffi Graf era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–2, 6–1 Monica Seles.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton Championships 1997